Bettendorfsches Schloss steht für:

 Bettendorfsches Schloss (Gissigheim) in Gissigheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Bettendorfsches Schloss (Eubigheim), anderer Name für Unteres Schloss in Eubigheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Bettendorfsches Schloss, anderer Name für Wasserburg Gauangelloch in Gauangelloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg